Краљ комедије (филм из 1983)
 Краљ комедије (филм из 1999)